Nowa Prawica (Francja)
 Nowa Prawica (Izrael)
 Kongres Nowej Prawicy

Zobacz też 
 nowa prawica